Tiergartenschleuse steht für:
 Tiergartenschleuse, eine Schleuse in Brandenburg
 Tiergartenschleuse, umgangssprachlich für die Unterschleuse Berlin im Landwehrkanal in Berlin
 Tiergartenschleuse, einen Wohnplatz der Stadt Oranienburg